Freja steht für:
 eine Form des Vornamens Freya/Freia, siehe Freya (Vorname)
 Randers Freja, dänischer Sportverein, siehe Randers FC
 S/S Freja af Fryken, ein schwedisches Dampfschiff, siehe Fryken#S/S Freja af Fryken

Freja ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Freja (1877–1937), tschechischer Fußballspieler und Funktionär

Siehe auch:
 Freia
 Freya (Begriffsklärung)